Buergenerula är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Buergenerula i familjen Magnaporthaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Magnaporthaceae, ordningen Magnaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Buergenerula